Милош Димитријевић може да се односи на:

Милош Миле Димитријевић (1824-1896), правник и политичар
Милош Димитријевић (фудбалер) (1984), фудбалер